Winslow Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Winslow Lake (Maine)
 Winslow Lake (Michigan)
 Winslow Lake (Nebraska)
 Winslow Lake (Washington)
 Winslow Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Winslow Lake (British Columbia)
 Winslow Lake (Manitoba)
 Winslow Lake (Ontario)